Confédération nationale du travail (CNT) est le nom de plusieurs syndicats :

En France:

 la Confédération nationale du travail (France) ;
 la Confédération nationale du travail - Association internationale des travailleurs ;
 la Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière.

Au Sénégal:

 la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal
la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement

Dans le monde:
 la Confédération nationale du travail (Colombie) ;
la Confédération nationale des travailleurs dominicains
 la Confédération nationale du travail (Espagne) 
 la Fédération nationale des travailleurs d'Erets Israel, parfois traduite de l'hébreu en Confédération nationale du travail, mais n'inclut aucun élément d'idéologie anarchiste ;l
la  Confédération nationale des travailleurs (Uruguay)